Miss Dynamite peut référer à :
Miss Dynamite (Tutti fratelli nel West per parte di padre), film italien de Sergio Grieco sorti en 1972 ;
Ms Dynamite, le nom d'artiste de Niomi McLean-Daley, née en 1981 ;
Miss Dynamite, une bande dessinée, une cyber-bande dessinée et une série d'animation flash créées par Sébastien Fréchette en 1990.